Brezovci (Dornava), een plaats in de Sloveense gemeente Dornava
 Brezovci (Puconci), een plaats in de Sloveense gemeente Puconci